Köbler ist die in Franken und in der Oberpfalz übliche Bezeichnung für einen Häusler, also jemand, der zwar eine Hütte oder kleines Haus (Kobel) besitzt, jedoch kein Gespann und kaum Ackerflächen und sich deshalb meist als Tagelöhner verdingt.

Köbler als Familienname 
Von der Bezeichnung des Besitzstandes und der Wohnverhältnisse abgeleitet ist der Familienname Köbler. Namensträger sind:

 Daniel Köbler (* 1981), rheinland-pfälzischer Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Georg Köbler (* 1929), deutscher Fußballspieler
 Gerhard Köbler (* 1939), deutscher Rechtswissenschaftler
 Köbler-Entscheidung, Urteil des Europäischen Gerichtshofes (2003)
 Ludwig Köbler (1920–1993), niedersächsischer Politiker (SPD)
 Robert Köbler (1912–1970), deutscher Organist, Pianist, Komponist und Hochschullehrer

Fußnoten 

Familienname